Miejscowości w USA:
 Dunn – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Harnett
 Dunn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Dunn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Dunn (ang. Dunn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Dunn (ang. Dunn Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
 Dunn (ang. Dunn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Dunn (ang. Dunn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Dunn (ang. Dunn County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Dunn (ang. Dunn County) – w stanie Wisconsin